Il regno di Diauehi o Diauehi, era una coalizione di tribù o regni esistita dal XII secolo a.C. fino al 760 a.C. circa. La più antica attestazione di questa cultura si trova nell'Anatolia; da questo luogo si diffuse lungo il fiume Kura, nel confine tra Turchia e Georgia. Le città più importanti erano Zua, Utu (riconoscibile nell'odierno Oltu) e Sasilu (riconoscibile nell'odierno Tortum).

Questo regno era abbastanza potente da poter contrastare le incursioni assire, ma nel 1112 a.C. il re Sien fu catturato dal re assiro Tiglatpileser I, liberandolo a condizione di vassallaggio. Nell'VIII secolo a.C. l'esiguo regno fu soggetto ad incursioni da parte di Menua (810-785 a.C.) e Argishtis I di Urartu (785-763 a.C.), che miravano al rame, all'argento e all'oro presenti su quelle terre. Il regno di Diauehi fu infine distrutto nel 760 a.C. per mano del regno di Colchide.

Note

Bibliografia 
 Antonio Sagona, Claudia Sagona, Archaeology At The North-east Anatolian Frontier, I: An Historical Geography And A Field Survey of the Bayburt Province (Ancient Near Eastern Studies) (Hardcover), Peeters (January 30, 2005), ISBN 90-429-1390-8
 Georgia. (2006). Enciclopedia Britannica. Retrieved February 14, 2006, from Encyclopædia Britannica Premium Service
 Kavtaradze, G. L., An Attempt to Interpret Some Anatolian and Caucasian Ethnonyms of the Classical Sources, Sprache und Kultur, # 3 (Staatliche Ilia Tschawtschawadse Universitaet Tbilisi für Sprache und Kultur Institut zur Erforschung des westlichen Denkens). Tbilisi, 2002. 
 Melikishvili, G. A., Diauehi. The Bulletin of Ancient History, vol. 4, 1950. (Publication in Russian)

Voci correlate 
 Preistoria della Georgia

Diauehi